Spojení písmen L a N může mít různé významy:

LN 
 zkratka pro Lidové noviny
 zkratka pro Lidové nakladatelství
 zkratka pro italskou politickou stranu Lega Nord
 bývalá SPZ okresu Louny
 poznávací značka letadel Norska
 zkratka francouzského výrobce letadel Liore-Nieuport
 Citroën LN

ln 
 matematický operátor pro přirozené logaritmické funkce – Napierův logaritmus
 lingalština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 Un*xový příkaz pro vytvoření alternativního jména souboru

Externí odkazy